Nacon (раніше Bigben Interactive) — французька компанія з виробництва відеоігор, що базується в Лескіні. Він розробляє та розповсюджує ігрові аксесуари, а також видає та розповсюджує відеоігри для різних платформ. У 2020 році Bigben Group була консолідована і сформована як Nacon. Bigben Interactive була заснована в 1981 році.

Історія 

Компанія заснувалася в 1981 році у Франції Алейном Фальком і поточним президентом Стефаном Голлером. Зазвичай, компанія займалася продукцією кварцового годинника, але в 1993 вона увійшла в ігрову індустрію, а потім, в 1996 Bigben Interactive також зайнялася виробництвом ігрових аксесуарів. У 2001 році компанія досягла угоди з Sega щодо дистрибуції залишків консолей, аксесуарів та програмного забезпечення Sega Dreamcast по Європі.  У грудні 2016 року, через три роки після першого оголошення Atari про банкрутство, вона продала франшизу Test Drive компанії Bigben Interactive. Серія V-Rally також була продана Bigben Interactive приблизно в цей час без офіційного оголошення. Протягом 2020 року Bigben Interactive була дочірньою компанією Bigben Group, яку також керувала Nacon, яка була компанією виробником аксесуарів для відеоігор. 11 лютого 2020 року материнська компанія оголосила про злиття Bigben Interactive і Nacon в єдине підприємство, яке стане Nacon. У січні 2021 року Nacon оголосила, що придбала австралійського розробника відеоігор Big Ant Studios. 1 березня 2021 року розробник відеоігор Frogwares стверджував, що Nacon незаконно зламав і опублікував піратську версію своєї гри The Sinking City, в Steam у лютому 2021 року під час тривалої суперечки щодо розподілу між двома компаніями. У серпні 2021 року Nacon придбала Crea-ture Studios. У жовтні 2021 року Nacon придбала Ishtar Games. У лютому 2022 року Nacon придбала Midgar Studio. Nacon оголосила про свій намір придбати Daedalic Entertainment за приблизно 60 мільйонів доларів у лютому 2022 року з угодою, укладеною в квітні 2022 року.

Студії

Видані відеоігри

Під питанням 
Права на такі назви оскаржуються, Frogwares стверджує, що Nacon володіє лише правами на розповсюдження:

Примітки

Посилання 
 
  (корпоративна)

 
Видавці відеоігор
Підприємства О-де-Франс
Первинні публічні пропозиції 2020
Засновані у Франції 1981